A New Beginning (computerspel)
A New Beginning (toespraak), een toespraak van president Barack Obama uit 2009